Святой Басин (, Базин; ? — ) — архиепископ Трирский. Представитель знатного франкского рода. До возведения на кафедру был монахом, затем настоятелем монастыря Cвятого Максимина в Трире (Германия). Преемником Басина на кафедре Трира стал его племянник святой Лиутвин.

Басин, совместно со святым Виллибрордом и Ирминой и племянником Лиутвином, основал в 697 году монастырь в Эхтернахе.

Почитается Католической церковью в лике святых, память 4 марта.

Ссылки 
 Базин // Православная энциклопедия

Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VIII века
Святые Германии
Гвидониды
Архиепископы Трира
Архиепископы VIII века